Натуральне число 61
 61 рік до нашої ери
 61 рік нашої ери